Карл Шлегель, також Шлеґель (; *7 березня 1948, Гаванген) — німецький історик Східної Європи.

Біографія 
Вивчав історію, філософію, соціологію, славістику в Вільному університеті Берліна, в університетах Москви і Петербурга.

З початку 1980-х років працює як незалежний дослідник, фахівець з історії та соціології культури країн Східної Європи.

З 1990 — професор східноєвропейської історії в Констанцькому університеті, з 1994 року — професор Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

Друкується як есеїст в найбільших газетах Німеччини.

Анексія Криму Росією 2014 року та війна на Донбасі спонукали Шлегеля інтенсивніше зайнятися дослідженням історії України.

Лауреат численних нагород, зокрема у 2017 р. отримав орден «За заслуги у науці та мистецтві». Його книга «Terror und Traum. Moskau 1937» (2008) у 2009 р. принесла йому Лейпцизьку книжкову премію за внесок у європейське взаєморозуміння. За цю працю він отримав ще одну премію, яку йому у 2016 р. присудила Історична колегія Мюнхена. Серед публікацій Шлеґеля «Grenzland Europa: Unterwegs auf einem neuen Kontinent» (2013), а також «Entscheidung in Kiew: Ukrainische Lektionen» (2015) – в українському перекладі: «Український виклик. Відкриття європейської країни», Дух і Літера, Київ 2016. У березні 2018 р. за книгу «Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt», яка з’явилась у 2017 р. у видавництві «C.H. Beck Verlag», автор був нагороджений премією Лейпцизького книжкового ярмарку. Журі відзначило «майстерно розказану та водночас максимально оригінальну історіографію».

У 2019 р. отримав орден «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина».

Основні праці 
 Der Duft der Imperien. Hanser, München 2020, ISBN 978-3-446-26582-0.
 Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt.  C. H. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71511-2 (перевидання: Edition C.H. Beck Paperback 2020: ISBN 978-3-406-74831-8). 
Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen Hanser Verlag, München 2015, ISBN 978-3-446-24942-4.
 mit Irina Scherbakowa: Der Russland-Reflex. Einsichten in eine Beziehungskrise. edition Körber-Stiftung, Hamburg 2015, ISBN 978-3-89684-169-8.
Archäologie des Kommunismus oder Russland im 20. Jahrhundert. Ein Bild neu zusammensetzen. (= Themen. Band 99). Carl Friedrich von Siemens Stiftung, München 2014, ISBN 978-3-938593-23-3.
Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent. Hanser, München 2013, ISBN 978-3-446-24404-7.
Terror und Traum. Moskau 1937. Hanser, München 2008, ISBN 978-3-446-23081-1. (Übersetzungen: russisch, polnisch, litauisch, schwedisch, holländisch, englisch, spanisch)
Das Russische Berlin: Ostbahnhof Europas. Ergänzte und aktualisierte Neuausgabe von: Berlin, Ostbahnhof Europas. Siedler, München 2007, ISBN 978-3-570-55022-9. (Übersetzungen: russisch, französisch)
Planet der Nomaden. JWS, Berlin 2006, ISBN 3-937989-16-1. (Übersetzungen: englisch, französisch, spanisch)
Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte. Hanser, München 2005, ISBN 3-596-17786-3.
Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Hanser, München 2003, ISBN 3-446-20381-8. (Übersetzungen: polnisch, spanisch, italienisch)
Promenade in Jalta und andere Städtebilder. Hanser, München 2001, ISBN 3-596-15574-6. (Übersetzungen: französisch, holländisch)
Die Mitte liegt ostwärts: Europa im Übergang. Hanser, München 2002, ISBN 3-446-20155-6. (Übersetzungen: polnisch)
Petersburg: Das Laboratorium der Moderne 1909–1921. Hanser, München 2002, ISBN 3-596-16720-5.
Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens. Siedler, Berlin 1995, ISBN 3-88680-547-6.
Das Wunder von Nishnij oder die Rückkehr der Städte. Berichte und Essays. (= Die andere Bibliothek). Eichborn, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-8218-4077-3.
Moskau lesen. 1984 (veränderte Neuauflage: Moskau lesen. Verwandlungen einer Metropole. Hanser Verlag, München 2011, ISBN 978-3-446-23655-4) (Übersetzungen: englisch, russisch)
Der renitente Held. Arbeiterprotest in der Sowjetunion (1953–1983). Junius Verlag, Hamburg 1984, ISBN 3-88506-125-2.
 mit Willi Jasper und Bernd Ziesemer: Partei kaputt: Das Scheitern der KPD und die Krise der Linken. Olle & Wolter, Berlin 1980, ISBN 3-88395-704-6.

Переклади українською 

 Карл Шльоґель, «Український виклик. Відкриття європейської країни», Дух і Літера, Київ 2016 - https://web.archive.org/web/20180630192948/http://duh-i-litera.com/ukrajinskyj-vyklyk-vidkryttya-jevropejskoji-krajiny/
 Карл Шльоґель, "Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини" (Пер. з нім. Іванни Витрикуш)  К.: Дух і літера, 2018. — 120 с

Визнання 
 1990 — Європейська премія за есе імені Шарля Вейона
 2004 — Премія Зигмунда Фрейда за наукову прозу
 2005 — премія Лессінга міста Гамбурга
 2009 — Лейпцизька книжкова премія за внесок до європейського взаєморозуміння
 2010 — премія Самуеля Богуміла Лінде

Примітки

Посилання 
 
 "Das hat mit Macht zu tun". Interview: Karl Schlögel über das sowjetische Bauen, in: moderneREGIONAL 16, 3,   .
 Hermann Horstkotte: Der Historiker Karl Schlögel - Karriereweg ohne Leitplanken.  („Auch ohne Juniorprofessur und Tenure Track oder gar die traditionelle Hochschullehrerprüfung (Habilitation) kann die akademische Karriere in Deutschland gelingen.“)
 Über Räume und Register der Geschichtsschreibung. Ein Gespräch mit Karl Schlögel , in: Zeithistorische Forschungen 1 (2004), S. 396–413.
 Karl Schlögel / Walter Sperling / Alexander Kraus : "Abenteuer des Lebens". Karl Schlögel über die Vergegenwärtigung von Geschichte, in: zeitenblicke 9, Nr. 2, (27. August 2010) 
 Karl Schlögel на сайті Munzinger.de 

Німецькі історики
Німецькі культурологи
Дослідники історії України
Дослідники історії Росії
Викладачі Констанцького університету
Славісти